Piłkarski turniej w Trynidadzie 1990 - turniej towarzyski w Trynidadzie i Tobago odbył się w 1990 roku. Wszystkie mecze rozgrywano w Port-of-Spain. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, USA i ZSRR.

Mecze

Tabela końcowa 

Triumfatorem turnieju w Trynidadzie 1990 został zespół ZSRR.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie na Trynidadzie i Tobago
1990 w piłce nożnej
1990 na Trynidadzie i Tobago